Коммутация:

 Коммутация в переходных процессах — мгновенное изменение параметров электрической цепи;
 Коммутация — процессы, происходящие в первый момент времени после переключения в электрических цепях при замыканиях и размыканиях различных участков цепи;
 Коммутация — процесс переключения направления электрического тока в коллекторных электродвигателях и электрических генераторах, см. также коллекторно-щёточный узел;
 Коммута́ция — процесс соединения абонентов коммуникационной сети через транзитные узлы (как правило подразумевается коммутация каналов, но см. также: коммутация пакетов);
 Коммутация ренты — процесс перехода ренты из отработочной и продуктовой форм в денежную.
 Коммутация телефонного вызова — процесс обработки телефонного вызова, на уровне телефонного коммутатора: маршрутизация и установления соединения.